2 miejscowości w Polsce:
 Pisanica – osada w Polsce położona w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk
 Pisanica – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo